

Astronomia
 24547 Stauber –asteroide della fascia principale

Persone
 Jack Stauber – cantautore e animatore statunitense
 Liz Stauber – attrice statunitense
 Pete Stauber – politico ed ex hockeista su ghiaccio statunitense